Біланоба-да-Майя — муніципалітет в Іспанії, у комарці Ногера, у провінції Леріда, Каталонія.

Примітки

Посилання 

 Сторінки державних даних 

Нугера
Кумарки Каталонії
Муніципалітети Іспанії